Il doppio del torneo di tennis Gastein Ladies 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Lucie Hradecká e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Ágnes Szávay e Vladimíra Uhlířová 6–3, 7–5.

Teste di serie

 Ágnes Szávay /  Vladimíra Uhlířová (finale)
 Lourdes Domínguez /  Flavia Pennetta (primo turno)

 Lucie Hradecká /  Renata Voráčová (campionesse)
 Iveta Benešová /  Jelena Kostanić Tošić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gastein Ladies 2007